Isa - islamski prorok, kao povijesna osoba istovjetan Isusu
Isa (ime) - muslimansko muško ime
Isa (osmanlijski sultan) - vladar Otomanskog carstva
Isa (album) - osmi studijski album norveškog metal sastava Enslaved